Юджин Уильям «Джин» Шу (; ) — американский профессиональный баскетболист и тренер, работавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Выступал на позиции защитника.

Биография 
Шу учился в католической старшей школе Тоусона, а позже в Мэрилендском университете в Колледж-Парке. На драфте НБА 1954 года он был выбран под третьим общим номером клубом «Филадельфия Уорриорз». За 10 лет, проведённых в НБА, он выступал за «Нью-Йорк Никс», «Форт-Уэйн / Детройт Пистонс» и «Балтимор Буллетс». По окончании спортивной карьеры Шу 23 года работал главным тренером клубов НБА. Шу 5 раз участвовал в матчах всех звёзд НБА и дважды выбирался в сборные всех звёзд НБА. Как тренер он доводил «Филадельфию-76» до финала НБА 1977 года, где она уступила «Портленд Трэйл Блэйзерс». За свои достижения Шу дважды выбирался тренером года НБА.

Жил в Марина-дель-Рей, Калифорния, работал скаутом клуба «Филадельфия-76».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Балтиморе
Баскетболисты США
Игроки «Мэриленд Террапинс» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Уорриорз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Форт-Уэйн Пистонс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Вашингтон Уизардс»
Тренеры «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Тренеры «Лос-Анджелес Клипперс»
Долгожители США